Иван Мусин-Пушкин:
 Мусин-Пушкин, Иван Александрович (1857—1928) — дипломат, генеральный консул во Флоренции.
  
 Мусин-Пушкин, Иван Клавдиевич (1781—1822) — российский командир эпохи Наполеоновских войн, генерал-майор.
 Мусин-Пушкин, Иван Петрович (1783—1863) — полковник, участник наполеоновских войн; племянник А. С. Мусина-Пушкина, унаследовавший его имущество.